José Gnecco puede referirse a:

José Eduardo Gnecco Correa
José Eduardo Gnecco Cerchar
José Alfredo Gnecco Zuleta
José Gnecco Laborde